Girnth ist der Familienname folgender Personen:

 Heiko Girnth (* 1964), deutscher Germanist
 Marco Girnth (* 1970), deutscher Schauspieler